Пхеньян () — центральная железнодорожная станция в городе Пхеньян, столице КНДР.

Описание 

Станция является началом таких железнодорожных линий как Пхёнбусон и Пхёнъисон, сформированные из Кёнбусона и Кёнъисона, использовавшихся ещё до разделения Кореи. Пхёнъисон идёт из Пхеньяна в Синыйджу на китайской границе (направление на север от Пхеньяна), в то время как Пхёнбусон теоретически проходит через Сеул, а оканчивается в Пусане. В реальности эта линия оканчивается в Кэсоне. От вокзала также отходит железнодорожная линия Пхённамсон, которая соединяет Пхеньян с Нампхо — портом на побережье Жёлтого моря к западу от Пхеньяна. Вокзал имеет 3 платформы, 5 перронов и 5 железнодорожных линий, а также подземные переходы.

История 

Трёхэтажное здание было построено из красного кирпича японцами в 1906 году, но во время Корейской войны вокзал был разрушен, а восстановлен в 1953 году.

Дальнее сообщение по станции 
 Пхеньян — Пекин (поезд К27/К28, 2 беспересадочных вагона через Синыйджу)
 Пхеньян — Синыйджу
 Пхеньян — Туманган (поезд 7/8)
 Пхеньян — Хесан
 Пхеньян — Москва-Ярославская (по 1 беспересадочному вагону с поездом Пхеньян — Туманган)

См. также 
 Сеульский вокзал
 Пхеньянский железнодорожный музей — расположен неподалёку от вокзала.

Примечания

Ссылки 
 Введение станции Пхеньян

Транспортные здания и сооружения Пхеньяна
Станции Корейских государственных железных дорог
Линия Пхённа